Андрей Кропотов:
 Кропотов, Андрей Семёнович (? — после 1736) — русский военный деятель.
 Кропотов, Андрей Фролович (1780—1817) — русский писатель, издатель.